Baye kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 

 Bayé (ort), Boucle du Mouhoun, Province de la Kossi,

Frankrike 

 Baye, Finistère, kommun i departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Baye, Marne, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est,

Indonesien 

 Desa Baye, administrativ by, Jawa Timur,

Se även 

 Bay

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar